Golubići (Oprtalj)
 Golubići (Samobor)